Гибралтар является местом произрастания разнообразного растительного мира — пальмы и жакаранды, лаванда и жасмин, ломонос, жимолость, герани и бугенвиллея растут бок о бок со многими редкими видами, включая два эндемика — Iberis gibraltarica и Limonium emarginatum.

Растительность Гибралтара имеет, в основном, типичный средиземноморский характер. Она состоит преимущественно из плотных кустарниковых зарослей, известных как маки, но есть и другие области; более открытых и более низких кустарников, известных как гарига. Кроме кустарников являются растительные группировки крупных морских скал; ограничена, но важна скалистая береговая линия; уникальные большие песчаные склоны восточной стороны; скалистые известняковые выступления и трещины; степные условия на Мельничном холме и остатки песчаного перешейка, связывающего Гибралтар и Испанию. Гибралтар имеет как известняковую гору так и щелочную почву, в отличие от гор в близлежащий Испании, которые в значительной степени песчаниковые и грунт более кислый. В результате этого есть много видов, обитающих на Скале, которые являются редкими или их нет в окружающем регионе. В то же время, геология Скалы похожа на геологию Северной Африки, и поэтому есть виды, общие для двух регионов. Упомянутые факторы обеспечивают разнообразие местообитаний, приводят к разнообразию флоры, в том числе существование некоторых растений, которые являются уникальными для Скалы. Большинство видов флоры Гибралтара — это местные виды, но есть некоторые завезеные и натурализованные. Основные месяца цветения — это март — май, но цветы можно увидеть в Гибралтаре практически круглый год. Тем не менее, очень мало цветов в летние месяцы (июль — август), когда очень мало осадков. Вскоре после первых дождей в сентябре происходит новый этап цветения многих растений, который длится до ноября. Ряд видов попали в Гибралтар намеренно или случайно. Многие из них попали из стран с климатом, аналогичным Гибралтара — например, Южной Африки и части Южной и Центральной Америки. Они не имеют никаких проблем в распространении, иногда вытесняют аборигенные виды. Среди этих растений — Oxalis pes-caprae, Agave americana, Carpobrotus edulis, которые были завезены для того, чтобы закрепить большие восточные песчаные склоны; также Opuntia ficus-indica, Freesia refracta, Aloe arborescens.

Региональные особенности

Маквис 
Маквис — это плотные заросли мелких деревьев и кустарников высотой от 3 до 5 метров вместе с ползучими и вьющимися растениями. Основная часть Верхней Скалы включает этот тип растительности. Основные деревья и кустарники, найденные здесь: Rhamnus alaternus, Osyris quadripartita, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Bupleurum fruticosum, Smilax aspera, Clematis cirrhosa, Aristolochia baetica, Asparagus album, Lonicera implexa, Ruscus hypophyllum, Coronilla valentina glauca, Calicotome villosa, Teucrium fruticans, Laurus nobilis, Celtis australis, Ceratonia siliqua, Chamaerops humilis, Ephedra fragilis, Jasminum fruticans, Prasium majus.

Гарига 
Гарига состоит из довольно разреженной растительности, образованной низкими кустарниками (от колен по пояс). Этот тип растительности не слишком распространён и обычно встречается в южных частях Скалы. Более открытая природа этого типа растительности позволяет росту более большого разнообразия видов, чем это возможно для маки. Многие из кустарников, найденных в маки, растут также в гарига. Многие из кустарников является ароматическими: Teucrium lusitanicum, Rosmarinus officinalis, Ruta angustifolia, Sideritis arborescens, Lavandula dentata, Lavandula multifida. Тут також ростуть Euphorbia squamigera, Stipa tenacissima, Teline linifolia, Chamaerops humilis. На небольшой территории вдоль до Средиземного пути растут Cistus albidus, Cistus salvifolius. Это довольно странно, потому что это растения кислых почв. Это должно означать, что эта зона является более кислой, чем окружающая. Среди луковичных растений изобилуют Scilla peruviana, Urginea maritima, Allium ampeloprasum, Gladiolus communes, Asphodelus aestivus, Asphodelus albus. Распространены также другие травянистые растения, которые обеспечивают «взрыв» цветов в весенние месяцы (март — май).

Скальные обнажения пород 
Известняковые скалы, которые образуют северный вид Скалы и Ист-Сайд, скалистый верхний выступ и обнажения, также обочины в пределах маки, обеспечивают среды, в которых можно найти большое количество интересных и уникальных видов. Здесь растет Silene tomentosa — очень редкое растение, которого нет больше нигде в мире. Это растение считалось вымершим, пока его заново не открыли в 1994 году. Другими растениями являются Iberis gibraltarica — растение из Северной Африки, которое нигде в Европе, кроме Гибралтара не растёт, Cerastium gibraltaricum также уникальная в Гибралтаре, , Saxifraga globulifera var. gibraltarica- уникальный Гибралтарский вид, Thymus willdenowii — распространён очень локально и очень редкий в целом вид. Кроме этих уникальных растений, здесь также Iris filifolia, Dianthus caryophyllus, Scilla peruviana, Narcissus papyraceus, которые вегетируют в огромных количествах между ноябрём и январём, Colchicum lusitanum, Lobularia maritima, Antirrhinum majus, которых можно найти на стенах и крышах домов в этих районах Гибралтара, Gladiolus communes, Euphorbia characias, Aeonium arboreum и многие другие. Именно в этой среде обитания можно найти 10 видов диких орхидей, найденных на Скале. Они очень редкие и их трудно обнаружить: Ophrys apifera, Ophrys fusca, Ophrys lutea, Ophrys tenthredinifera, Ophrys bombyliflora, Ophrys speculum, Gennaria diphylla, Serapias parviflora, Spiranthes spiralis, Anacamptis pyramidalis.

Морские скалы и береговая линия 
Это, казалось бы, негостеприимной окружающей среде, битые восточными и юго-западными ветрами и морскими брызгами, обеспечивает идеальную среду обитания для некоторых растений, которые встречаются только близко к морю. К ним относится Limonium emarginatum — растение, которое, как полагают, является видом из Северной Африки и очень редко встречаются в других странах Европы. Другие виды, найденные здесь — Crithmum maritimum, Suaeda vera, Limonium sinuatum, Asteriscus maritimum, Frankenia laevis; Senecio bicolor cineraria. Здесь также растут очень редкие Senecio leucanthemifolius и Mesembrianthemum crystallinum.

Большие восточные песчаные склоны 
Эти доисторические консолидированные песчаные дюны, созданные ветром в то время, когда уровень моря был значительно ниже, чем теперь, и песчаные равнины простирались на восток от Гибралтара. Этот песчаный грунт даёт уникальную среду обитания не только для растений песчаных пляжей, но и для многих других. Растения, которые могут выжить в этой среде, приспособлены выдерживать насыщенные солью ветры, высокие температуры без укрытия от солнца и недостаток воды. Здесь растёт Ononis natrix ramosissima var. gibraltarica уникальный для Гибралтара. Также растут Eryngium maritimum, Linaria pedunculata, Daucus carota, Cyperus capitatus, Silene nicaeensis, Silene littorea, Medicago marina, Pancratium maritimum, Dipcadi serotinum, Euphorbia baelica, Cachrys libanotis, Cakile maritima, Allium sphaerocephalon, Crucianella maritima, Delphinium nanum, Dianthus broteri, Glaucium flavum, Lotus creticus, Malcolmia littorea, Verbascum giganteum. Некоторые из этих видов встречаются также на Кладбище Норт Фронт, остатка песчаного перешейка, который отделял Скалу от материковой части Испании.

Степь 
На Мельничном холме находится плоская, продуваемая ветрами местность, с бедным каменистым грунтом. Несмотря на это, на Мельничном холме произрастает большое количество растений. Весной он становится буйством цвета. Здесь есть ряд видов, которые не встречаются в других местах на Скале, в том числе Crocus serotinus salzmannii, Salvia verbenaca, Echium parviflorum, Plantago serraria, Hedysarum coronarium, Mantisalca salmantica, Minuartia geniculata, Tetragonolobus purpureus, Lathyrus annuus. Другие важные растения, которые растут здесь лучше, чем в любом другом месте это — Ornithogalum orthophyllum, Romulea clusiana, Gynandriris sisyrinchium, Borago officinalis, Ecballium elaterium, Echium plantagineum.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Ссылки 
 The Plant List
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 Flora & Fauna — Government of Gibraltar
 Plant Life — Government of Gibraltar
 Taxonomic list of the Gibraltar flower flora
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 The Global Biodiversity Information Facility

Гибралтар
Гибралтар